Се́льское поселе́ние Алакаевка — муниципальное образование в Кинельском районе Самарской области Российской Федерации.

Административный центр — село Алакаевка.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кинельского района
Сельские поселения Самарской области